Con il termine Dukla Praga ci si può riferire a due società calcistiche ceche:

Dukla Praha, società calcistica ceca nata nel 1947 e sciolta nel 1996.
Fotbalový Klub Dukla Praha, società calcistica ceca nata nel 2001.